Бреннер — фамилия и топоним.

Фамилия 
 Бреннер, Анита (1905—1974) — мексиканско-американская журналистка, антрополог, искусствовед, историк.
 Бреннер, Владимир Александрович (1928—2009) — советский и российский учёный.
 Бреннер, Генрих (1669—1732) — шведский мемуарист и библиотекарь.
 
 Бреннер, Йожеф (Геза Чат; 1887—1919) — венгерский прозаик, драматург, художник, музыкант и музыкальный критик.
 Бреннер, Йоханнес (1906—1975) — эстонский футболист.
 Бреннер, Карл Генрих (1895—1954) — группенфюрер СС и генерал-лейтенант войск СС, командир 6-й горной дивизии СС «Норд».
 Бреннер, Лиза (род. 1974) — американская актриса и кинопродюсер.
 Бреннер, Людвиг фон (1833—1902) — немецкий дирижёр и композитор.
 Бреннер, Майор Рафаилович (1906—1973) — советский пианист и музыкальный педагог.
 Бреннер, Мартин Магнус Вильгельм (1843—1930) — финский ботаник и миколог, систематик.
 Бреннер, Рихард (1833—1874) — немецкий путешественник и исследователь Африки.
 Бреннер, Роберт (род. 1943) — американский историк.
 Бреннер, Сидней (1927—2019) — южноафриканский биолог, лауреат Нобелевской премии (2002).
 Бренер Соуза да Силва (род. 2000) — бразильский футболист.
 Бреннер, София Элизабет (1659—1730) — шведская писательница.
 Брённер, Тиль (род. 1971) — немецкий джазовый музыкант, трубач, аранжировщик и продюсер.
 Бреннер, Фридрих (1815—1898) — немецко-эстонский органист, музыкальный педагог и композитор.
 Бреннер, Ханнелоре (род. 1963) — немецкая спортсменка-паралимпиец по конной выездке.
 Бреннер, Эрнст (1856—1911) — президент Швейцарии.
 Бреннер, Эстер Давыдовна (в замужестве Катаева; 1913—2009) — жена Валентина Катаева.

Топоним 
 Бреннер (Бреннеро) — коммуна в Италии.
 Бреннер — перевал в Восточных Альпах.
  — железнодорожная станция железной дороги «Brenner».
 Бреннер — региональный совет в Центральном округе Израиля.

Другое 
 Бреннер — ударный кратер на Луне.

См. также 
 Бренер
 Железная дорога «Brenner»
 Бреннерский тоннель

Примечания